Березина — березовий гай, ліс.

Також слово вживається у значенні дерева береза, березова гілка.

Річки:
 Березина — річка в Україні, ліва притока Тетерева
 Березина — річка в Білорусі, права притока Дніпра
 Березина — річка в Білорусі, права притока Західної Двіни
 Березина — річка в Білорусі, права притока Німана

Села:
 Березина — Житомирська область, Житомирський район
 Березина — Львівська область, Львівський район
 Березина — Львівська область, Стрийський район, Ходорівська міська громада
 Березина — Львівська область, Стрийський район, Новороздільська міська громада
 Березина — Рівненська область, Вараський район
 Березина — Хмельницька область, Хмельницький район

Селище:
 Березина — Вінницька область, Вінницький район

Колишні населені пункти:
 Березина — лісова сторожка, Бердичівська округа, Вчорайшенський район
 Березина — хутір, Волинська округа, Потіївський район

Заповідні території:
 Березина — заповідне урочище місцевого значення у Лановецькому районі Тернопільської області
 Березина — заповідне урочище місцевого значення у Долинському районі Івано-Франківської області
 Березина — заповідне урочище місцевого значення у Ярмолинецькому районі Хмельницької області